Doea Eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Dua (öar i Indonesien, Nusa Tenggara Barat, lat -8,69, long 116,73), 
 Pulau Dua (ö i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar